Gabrielstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gabrielstjärnarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Gabrielstjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Gabrielstjärnen, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun,  (35,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn